Cet article présente le bilan saison par saison de Lyon-La Duchère depuis sa création en 1964.

Bilan saison par saison 

|}

Voir aussi

Autres articles 
 Lyon-La Duchère

Liens externes 
 Site officiel du SC Lyon

Notes et références

Notes

Références 

Lyon-Duchère
Lyon-La Duchère